V чемпионат Украины по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с 20 октября 1995 по 29 марта 1996 года с участием 12 команд.

Высшая лига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из трёх этапов. На первом этапе 12 команд провели однокруговой турнир по туровой системе. Далее, согласно регламенту чемпионата Украины сезона-1995/96, планировалось, что лучшие команды по итогам первого этапа проведут финальную серию до 3-х побед, и даже были назначены даты проведения — 23 и 24 марта в Одессе, 29-31 марта в Луганске. Но после проведения турнира за 3-12-е места было решено провести финальный турнир с участием 4 команд — «Искры», «Динамо-Дженестры» и двух лучших из турнира за 3-12-е места — «Орбиты-ЗАЭС» и «Керкинитиды».

1-й этап

2-й этап (3—12 места)

«Финал четырёх»

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Призёры 
 «Искра» (Луганск): Ольга Павлова, Наталья Боженова, Елена Сидоренко, Татьяна Иванюшкина, Мария Полякова, Александра Фомина, Регина Милосердова, Елена Назаренко, Алла Кравец, Юлия Буева. Тренер — Гарий Егиазаров.

 «Джинестра» (Одесса): Ирина Жукова, Елена Чёрная, Елена Кривоносова, Анжела Гордиенко, Светлана Плешко, Светлана Сологуб, Виктория Кулеша, Светлана Оболонская, Ирина Нелина, Анастасия Скрынникова, Оксана Курило. Тренер — Игорь Филиштинский.

 «Орбита-ЗАЭС» (Запорожье): Ковтун, Полина Вергун, Сулим, Котельникова, Волывач, Ольга Коломиец, Шиянова, Семёнова, Половинка, Белая. Тренер — Владимир Бузаев.

Первая лига 

* «Чайке» за три неявки засчитаны поражения без начисления очков.

Вторая лига

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

1995 год в волейболе
1996 год в волейболе